Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal v sobotu 9. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení sprintu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2013